Liang – jednostka masy, dawniej używana w Chinach
 Liang – chiński ród magnacki
 Dynastia Liang – dynastia panująca w południowych Chinach w latach 502-556
 Późniejsza dynastia Liang – dynastia panująca w północnych Chinach w latach 907-923.
 Północne Liang – chińskie państwo istniejące w okresie Szesnastu Królestw
 Zachodnie Liang – chińskie państwo istniejące w okresie Szesnastu Królestw